Stuyvesant bezeichnet

 den letzten Generaldirektor der Kolonie Nieuw Nederland, siehe Petrus Stuyvesant
 eine Zigarettenmarke, siehe Peter Stuyvesant (Zigarettenmarke)
 Stuyvesant ist außerdem der Name eines Orts im US-Bundesstaat New York
 Stuyvesant Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Stuyvesant-Fish House, ein historisches Haus des NRHP in Manhattan, im US-Bundesstaat New York
 Stoevesandt
 Stövesand
 Stöwsand